De Serie A 2005/06 was het 103de voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 75ste seizoen van de Serie A. In eerste instantie werd Juventus kampioen maar dan kwam het Italiaans omkoopschandaal aan het licht. Juventus manipuleerde al twee seizoenen de competitie door omkoping. De titels van 2005 en 2006 werden afgenomen. De Scudetto werd in 2005 ook aan geen andere club toegekend, maar wel in 2006 aan Internazionale dat eigenlijk op de derde plaats eindigde achter Juventus en rivaal AC Milan die ook betrokken was bij het omkoopschandaal, net als SS Lazio en AC Fiorentina.

Na een eerste proces werden Juventus, Lazio en Fiorentina naar de Serie B verwezen, terwijl AC Milan 44 strafpunten kreeg voor seizoen 2005/06 waardoor de club nog steeds op een goede plaats eindigde. Door de strafpunten maakten de clubs ook geen aanspraak op Europees voetbal in 2006/07.

Alle vier de clubs gingen in beroep en dit werkte al bleef men voor Juventus niet mals. Juve degradeerde naar de Serie B en moest daar beginnen met 17 strafpunten (voor het beroep waren dat er 30). Fiorentina en Lazio mochten in de Serie A blijven spelen maar begonnen het seizoen wel met respectievelijk 19 en 11 strafpunten (voor 2005/06 kregen ze 30 strafpunten). De strafpunten voor Milan tijdens seizoen 2005/06 werd herleid van 44 naar 30 waardoor Milan op de derde plaats in het klassement belandde en zo mocht deelnemen aan de derde voorronde van de Champions League (later zou de club die competitie zelfs winnen). Voor de start van seizoen 2006/07 kreeg Milan slechts 8 strafpunten.

Nieuwkomers dit seizoen waren Empoli FC, Treviso FBC en Ascoli. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 991 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,61 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Meeste kaarten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2005/06 uit in de Serie A.

Internazionale

Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van trainer-coach Roberto Mancini voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 2005/06
Coppa Italia 2005/06
AC Milan in het seizoen 2005/06

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2005/06